Тишли (Тишли) — покинутое селение (аул) в Галанчожском районе Чечни.

Располагался в 1,5 км к северо-востоку от Аьккха, на правом берегу р. Гихи, на юго-западном склоне горы Ерда-корта (2115 метров над ур. м.). Чеченский исследователь-краевед, педагог и народный поэт А. С. Сулейманов предполагал  что аул возник, там, где в древние времена стояло культовое святилище, посвященное богине плодородия Тишоли.

Селение было покинуто в период высылки чеченцев в 1944 году. После восстановления Чечено-Ингушской АССР 1956 года чеченцам, вернувшимся на родину, было запрещено селиться в этих местах.

Примечания

Литература 
 

Исчезнувшие населённые пункты Галанчожского района
Населённые пункты, упразднённые в 1944 году в Чечне